Mika puede referirse a:
 Mika, futbolista suizo, nacionalizado portugués;
 Mika, cantante y compositor británico de origen libanés.

Mika también es un nombre masculino común en Finlandia:
 Mika Häkkinen, piloto de carreras finlandés, Campeón del Mundo de Fórmula 1 en 1998 y 1999;
 Mika Kallio, piloto finlandés de motociclismo;
 Mika Salo, piloto finlandés de Fórmula 1;
 Mika Väyrynen, futbolista finlandés;
 Mika Waltari, escritor finlandés.

Mika también es un nombre femenino común en Japón:
 Mika Yamamoto (1967-2012), periodista japonesa;
 Mika Doi, actriz de doblaje japonesa;
 Mika Kanai, actriz de doblaje japonesa;
 Mika Nakashima, cantante japonesa;
 Rainbow Mika, personaje del videojuego Street Fighter Alpha 3.